Het seizoen 2022/23 van de Premier League is het 31ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds de oprichting van de Premier League in 1992. Aan de competitie nemen twintig clubs deel. Het seizoen is van start gegaan op 5 augustus 2022 en eindigt op 28 mei 2023. Tussen 13 november en 25 december lag de competitie stil, omdat het wereldkampioenschap gespeeld werd tussen 20 november en 18 december.

Teams 
Manchester City is de titelverdediger na het kampioenschap in het seizoen 2021/22. Norwich City, Watford FC en Burnley FC degradeerden en werden vervangen door Nottingham Forest na 23 jaar afwezigheid, AFC Bournemouth en Fulham FC.

Trainerswissels

Standen

Tussenstand

Thuiswedstrijden

Uitwedstrijden

Eerste seizoenshelft

Tweede seizoenshelft

Uitslagen

Positieverloop per club 
De tabel toont de positie van de ploegen na beëindiging van elke ronde.

Statistieken 
De statistieken zijn bijgewerkt t/m 2 januari 2022.

Topscorers

Assists

Clean sheets

Hattricks

Onderscheidingen

Maandelijks

Trivia 
 Het gepromoveerde AFC Bournemouth scoorde binnen twee minuten op de eerste speeldag. Nooit eerder scoorde een gepromoveerd team zo snel in een Premier League-seizoen.
 In de vierde speelronde won Liverpool FC met 9–0 van AFC Bournemouth. Dat was de gedeeld grootste zege ooit in de Premier League.
 AFC Bournemouth had na vier wedstrijden een doelsaldo van -14. Nooit eerder had een team een slechter doelsaldo na vier wedstrijden in een Premier League-seizoen.
 Erling Haaland werd dit seizoen de eerste speler in de Premier League met minstens negen doelpunten in zijn eerste vijf wedstrijden, de eerste speler met minstens twintig doelpunten in zijn eerste veertien wedstrijden, de eerste speler die in ieder van zijn eerste vier uitwedstrijden scoorde en de eerste speler die in drie achtereenvolgende thuiswedstrijden een hattrick maakte.
 Son Heung-min werd tegen Leicester City de eerste invaller die een hattrick maakte in de Premier League sinds september 2015.
 Leicester City incasseerde in de eerste 7 wedstrijden 22 doelpunten. Nooit eerder kreeg een team meer tegendoelpunten in de eerste zeven wedstrijden van een Premier League-seizoen.
 Ethan Nwaneri werd namens Arsenal FC met een leeftijd van 15 jaar en 181 dagen de jongste speler die ooit in actie kwam in de Premier League.
 Harry Kane werd tegen Arsenal FC de eerste speler met honderd uitdoelpunten in de Premier League.
 Manchester City werd tegen Manchester United de derde club ooit met twee makers van een hattrick in één Premier League-duel.
 Andrew Robertson werd tegen Aston Villa de eerste speler met minstens 54 assists in de Premier League.

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2022/23